Търнър може да се отнася за:
 Търнър, град в Орегон, САЩ

 Хора
 Айк Търнър (1931-2007), американски музикант
 Бен Търнър (р. 1988), английски футболист
 Джо Лин Търнър (р. 1951), американски музикант
 Джоузеф Търнър (1775-1851), английски художник
 Тед Търнър (р. 1938), американски предприемач
 Тина Търнър (р. 1939), американска певица

 Окръзи в САЩ
 Търнър (окръг, Джорджия)
 Търнър (окръг, Южна Дакота)